Mahd bezeichnet

 das Mähen von Gras und Getreide, siehe Mähen

 Mahd (Fürstenzell), Ortsteil des Marktes Fürstenzell, Landkreis Passau, Bayern
 Mahd (Hauzenberg), Ortsteil der Stadt Hauzenberg, Landkreis Passau, Bayern
 Mahd (Osterhofen), Ortsteil der Stadt Osterhofen, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Mahd (Palling), Ortsteil der Gemeinde Palling, Landkreis Traunstein, Bayern
 Mahd (Schöllnach), Ortsteil des Marktes Schöllnach, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Mahd (Siegsdorf), Ortsteil der Gemeinde Siegsdorf, Landkreis Traunstein, Bayern
 Mahd (Vilshofen an der Donau), Ortsteil der Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern
 Mahd (Zenting), Ortsteil der Gemeinde Zenting, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern

Siehe auch:
 MAD, Maat, MAT